Croatia Bol Open 2021 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA 125 w sezonie 2021 z cyklu Croatian Bol Ladies Open rozgrywany w dniach 7–12 czerwca 2021 roku w Bol na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 92 742 euro.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2021
2021 w tenisie ziemnym
2021 w Chorwacji